SSSM Stal Toruń – polski klub miniżużlowy z Torunia.

Historia 
Fundament do miniżużla w Toruniu powstał w latach 80. XX wieku z inicjatywy Jana Ząbika, który po powrocie z Anglii w 1980 roku namówił ówczesnego prezesa toruńskiego klubu żużlowego Benedykta Rogalskiego, żeby w środku stadionu przy ul. Broniewskiego wybudować minitor.

W 2009 roku toruńscy żużlowcy przenieśli się na Motoarenę, na której nie było już możliwości zbudowania minitoru. W kolejnych latach minitor powstał na miejscowym lotnisku, które znajduje się w pobliżu Motoareny. Na obiekcie istnieją dwa tory – większy, 265 metrowy oraz w środku mniejszy – 125-metrowy.

Zobacz też 
 Sport w Toruniu
 KS Toruń

Przypisy 

Kluby sportowe w Toruniu
Toruń